visgraat (skelet) - deel van een skelet van een vis
 visgraat (vorm) - de vorm die hierop lijkt
 Verband (bouwkunde)#visgraatverband - een wijze van metselen